Влади́мир Кудряшо́в:
 Кудряшов, Владимир Васильевич (1939—2006) — оперный певец, солист Большого театра.
 Кудряшов, Владимир Данилович (1935—1977) — советский хоккеист.
 Кудряшов, Владимир Исидорович (1909—1942) — партизан, Герой Советского Союза.